Серо Бељота има више значења:

 Серо Бељота (Сан Мигел Аматитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Бељота (Сантијаго Ајукилиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику